ZX, combinaison des deux lettres Z et X, peut faire référence à :
 ZX, Air Georgian, compagnie aérienne canadienne selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes
 ZX, un modèle d'automobile produit par Citroën